School Days («Школьные дни») может значить:
 School Days (визуальный роман) — компьютерная игра и её адаптации (манга, аниме, романы).
 School Days — альбом Dizzy Gillespie (1951).
 School Days (альбом) — альбом Стэнли Кларка (1976).
 School Days — песня Чака Берри (1957).
 «Schooldays» — песня The Kinks из альбома Schoolboys in Disgrace (1975).
 «Schooldays» — песня Gentle Giant из альбома Three Friends (1972).
 «School Days» — песня AC/DC

См. также 
  Школа